Ceratoconcha är ett släkte av kräftdjur. Ceratoconcha ingår i familjen Pyrgomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havstulpaner
Ceratoconcha